Baptist (naam).
een aanhanger van het baptisme, een stroming in het christendom.

Zie ook
batist, een soort linnen.